PPH steht für:
 Patent Prosecution Highway, Übereinkunft zwischen Patentämtern zur wechselseitigen Beschleunigung von Patentanmeldeverfahren
 Peripartale Hämorrhagie, siehe Peripartale Blutung
 Polizeihubschrauberstaffel Niedersachsen (ICAO-Code), siehe Polizeihubschrauber #Liste der Hubschrauberstaffeln der Bundespolizei und Landespolizeien

PPh steht für:
 Propylenglycolphenylether

Abkürzung